Бы́зовка — топоним.

Населённые пункты 
Омская область
 Бызовка — деревня, Большереченский район

Другое 
 Бызовка — река в России, протекает в Омской области.